Crazy Ex-Girlfriend – album della cantante statunitense Miranda Lambert pubblicato nel 2007
 Crazy Ex-Girlfriend – singolo della cantante statunitense Miranda Lambert, tratto dall'omonimo album
 Crazy Ex-Girlfriend – serie televisiva statunitense del 2015